Lorenz Langermann ist der Name von

* Lorenz Langermann (der Ältere) (1556–1620), Hamburger Domherr und Autor geistlicher Schriften
 Lorenz Langermann (der Jüngere) (1595–1658), Hamburger Domdekan und Gesandter